Medida (matemática) —  em matemática, é uma noção envolvida com o que se poderia chamar de "tamanho" de um conjunto, estruturado ou não
Medida (física) — em física, é uma noção intimamente relacionada com a correspondente noção em matemática. Difere, contudo, por sempre estar associada com alguma unidade
Unidade de medida  —  medida (ou quantidade) específica de determinada grandeza física usada para servir de padrão para outras medidas

Desambiguação
de:Maß